Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let bylo deváté mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let. Konalo se ve dnech 8 – 15. ledna 2016 ve městě St. Catharines, Kanada. Ve finále se po deváté v řadě utkala Kanada a USA. Spojené státy zvítězily 3 : 2 v prodloužení. Švédsko popáté v mistrovství světa žen do 18 let získalo bronzovou medaili.

Skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském čase (UTC +1). Data jsou skutečné místní termíny zápasů, zápasy od 1:30 se tak hrájí po středoevropské půlnoci (v následující den).

Skupina A

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O páté místo

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  Oficiální web

Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let
Lední hokej v roce 2016
Turnaje v ledním hokeji v Kanadě
Sport v St. Catharines
Sport v Kanadě v roce 2016